Bergantin bezeichnet:

 Vinícius Bergantin (* 1980), brasilianisch-italienischer Fußballspieler
 Bergantin, alter italienischer Schiffstyp